Allwein ist der Familienname folgender Personen: 

 Eugen Allwein (1900–1982), deutscher Bergsteiger, Erstbesteiger des Pik Lenin
 Max Allwein (1904–1977), deutscher Jurist und Politiker (CSU)